Tsjecho-Slowaaks curlingteam (mannen)
Tsjecho-Slowaaks curlingteam (vrouwen)